Boks na Igrzyskach Europejskich 2015 – zawody bokserskie dla pięściarzy i pięściarek z krajów europejskich. Była to pierwsza edycja zawodów bokserskich podczas igrzysk europejskich, która odbyła się w hali Baku Crystal Hall w Baku w dniach od 16 do 27 czerwca 2015.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa zawodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , baku2015.com, [dostęp: 2017-10-23].
 Rezultaty zawodów, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp: 2017-10-23].

Igrzyska Europejskie 2015
2015 w boksie